Ляцкий (Лятской) — фамилия. 

Известные носители:

 Ляцкий, Евгений Александрович (1868—1942) — российский и чехословацкий литературовед, этнограф и писатель.
 Ляцкий, Ефим Эльмович (1929—1977) — российский советский живописец.

Другие значения 
 Ляцкий () — польский дворянский герб.